Bastin ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Bastin (* 1939), britischer Blues-Forscher
 Cliff Bastin (1912–1991), englischer Fußballspieler
 Désiré Bastin (1900–1971), belgischer Fußballspieler
 Jules Bastin (Sportschütze) (1879–??), belgischer Sportschütze
 Jules Bastin (1933–1996), belgischer Opernsänger (Bass)
 Jules-Auguste-Ghislain Bastin (1889–1944), Generalmajor der belgischen Streitkräfte
 Julia Bastin (1888–1968), belgische Romanistin, Mediävistin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Ateliers Bastin
 Bastine